Depressão dos Grandes Lagos — grande depressão tectônica semi-árida da Mongólia
 Grande Lago (Gestrícia) — lago da Suécia, situado na província histórica de Gestrícia
 Grande Lago (Jemtlândia) — lago da Suécia, situado na província histórica de Jemtlândia
 Grandes Lagos Africanos — grupo de lagos em África
 Grandes Lagos da América do Norte — grupo de cinco lagos na América do Norte
  — grupo de lagos no sudoeste da França
 Iowa Great Lakes — grupo de lagos glaciais nos Estados Unidos
 Megalópole dos Grandes Lagos — localizada no norte dos Estados Unidos e ao sul do Canadá

Desambiguações de topônimos